Gipsy Kings — студийный альбом французской группы Gipsy Kings, выпущенный в 1988 году. Первый альбом группы, получивший широкую известность.

Список композиций

Ссылки 

Альбомы Gipsy Kings